Торвали () — индоевропейский язык, относящийся к дардской ветви индоиранской ветви индоевропейской языковой семьи. Имеет два диалекта: бахрайн и чали.

Распространение 
Носители торвали живут в восьми селениях в верховьях реки Сват на севере Пакистана. По оценке в 1987 году было около 60 000 говорящих на торвали.

Общая характеристика языка 
9 гласных и 39 согласных. Флективный язык. Части речи: существительные, прилагательные, местоимения, числительные, глаголы, наречия, предлоги, послелоги, частицы. Порядок слов в простом предложении — SOV.

Письменность 
Письменность на языке торвали была разработана в начале XXI века и базируется на арабской графической основе. Орфография не имеет устоявшейся нормы, поэтому могут использоваться её разные виды. Наиболее употребительным является следующий алфавит:

Ссылки 
 Торвали-английский словарь

Литература 
 Грюнберг А. Л. Торвали язык // Языки мира. Дардские и нуристанские языки. М., 1999. — сс.58-60.
 Biddulph, John (1880). «Tribes of the Hindukush».
 Grierson, George (1929). «Torwali: An account of a Dardic language of the Swat Kohistan».
 Wayne A. An overview of linguistic structures in Torwali, a language of Northern Pakistan. — University of Texas at Arlington, 2001 
 Ullah, Inam (2004). «Lexical database of the Torwali Dictionary», paper presented at the Asia Lexicography Conference, Chiangmai, Thailand, May 24-26.

Примечания 

Дардские языки
Языки Пакистана